Суперлига 2002/2003 годов () — 63-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2002/2003
Албания
Албания
2002 год в Албании
2003 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003